Ziem steht für:

 Ziem (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Geschäftshaus Ziem in Düsseldorf

ZIEM oder ZIE-M steht als Abkürzung für: 
 Zentrum für Islam in Europa – München, geplantes Bauprojekt in München, siehe Oberwiesenfeld #Münchner Forum für Islam (MFI)

Siehe auch:
 Ziehm
 Zim

ZIEM